Trnowo,  mac. Трново
 Trnowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kriwa Palanka
 Trnowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Bitola

Zobacz też: Trnovo, Tyrnowo